Mae Young Classic – turniej wrestlingu wyprodukowany przez federację WWE, który był emitowany na WWE Network. Wszystkie szczeble turnieju odbyły się 13 lipca i 14 lipca 2017 w Full Sail University w Winter Park na Florydzie, zaś finał odbył się 12 września 2017 w Thomas & Mack Center w Paradise w stanie Nevada. W turnieju wzięły udział 32 kobiety spośród federacji niezależnych oraz rozwojowego brandu NXT. Turniej zwyciężyła Kairi Sane.

Produkcja 

Podczas weekendu związanego z WrestleManią 33, WWE ogłosiło, że latem odbędzie się turniej 32 kobiet pod nazwą „Mae Young Classic” na cześć członkini WWE Hall of Fame - Mae Young. Pierwszymi czterema oficjalnymi uczestniczkami stały się Sarah Logan, Lacey Evans, Princesa Sugehit i Toni Storm. 22 czerwca ogłoszono następnie Tessę Blanchard, Abbey Laith, Taynarę Conti, Jazzy Gabert i Kavitę Devi. Cztery dni później potwierdzono, że Lita i Jim Ross zasiądą za stołkiem komentatorskim. Ostatniego dnia czerwca do uczestniczek dołączyły Kairi Sane, Dakota Kai, Piper Niven i Bianca Belair. Tydzień później dołączyły Rhea Ripley i Sage Beckett, zaś 12 lipca Kay Lee Ray i Ayesha Raymond. Tego samego dnia zakwalifikowała się Vanessa Borne.. 13 lipca odbyła się gala prezentująca uczestniczki pod nazwą Mae Young Classic: Parade of Champions, które było emitowane na żywo na portalach YouTube i Facebooku. Prócz tego podczas gali zaprezentowano pierwszą zakontraktowaną kobiecą sędzię, Jessikę Carr.

Walki kwalifikacyjne 
 Nagrania tygodniówek NXT - 23 czerwca (Full Sail University - Winter Park, Floryda)

Lista uczestniczek 

 Miranda Salinas zastąpiła kontuzjowaną Nixon Newell przed rozpoczęciem turnieju

Alternatywne zawodniczki 
Poniżej znajduje się lista wrestlerek, które w razie odniesienia kontuzji przez oficjalną zawodniczkę mogłyby ją zastąpić:

Skład komentatorski

Tabelka turnieju 
W turnieju funkcjonują limity czasowe:
 1/16 finału: 15 minut
 1/8 finału: 20 minut
 Ćwierćfinały: 25 minut
 Półfinały: 30 minut
 Finał: bez limitu czasowego

Zobacz też 
 Lista gal WWE Network
 Cruiserweight Classic
 WWE United Kingdom Championship Tournament

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju Mae Young Classic

Przypisy 

Gale WWE Network 2017
Turnieje WWE
2017 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Nevadzie